Medaliści igrzysk olimpijskich w biathlonie – zestawienie zawodników i zawodniczek, którzy przynajmniej raz stanęli na podium zawodów olimpijskich w biathlonie.

Pierwowzorem biathlonu był patrol wojskowy, który znalazł się jako dyscyplina pokazowa w programie Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1924 w Chamonix. Wyniki tych zawodów uznano za oficjalne w 2006 roku i pośmiertnie uznano najlepsze trzy drużyny za medalistów. Patrol wojskowy był dyscypliną pokazową również w 1928, 1936 i 1948 roku.

Pierwsze medale olimpijskie w biathlonie przyznano podczas igrzysk w Squaw Valley w 1960 roku. Rozegrano wówczas bieg indywidualny mężczyzn na 20 km. Osiem lat później, na igrzyskach w Grenoble, po raz pierwszy przeprowadzono rywalizację olimpijską męskich sztafet 4 × 7,5 km. Podczas igrzysk w Lake Placid w 1980 roku w kalendarzu olimpijskim po raz pierwszy znalazł się sprint mężczyzn. Kolejne konkurencje biathlonowe włączono do programu igrzysk olimpijskich w Albertville. Wówczas o pierwsze medale olimpijskie w biathlonie rywalizowały kobiety – w biegu indywidualnym, sprincie i sztafecie. W Albertville sztafetę kobiet przeprowadzono w formule 3 × 7,5 km, na trzech kolejnych igrzyskach w formule 4 × 7,5 km, a od igrzysk w Turynie w 2006 roku kobieca sztafeta odbywa się w formule 4 × 6 km. Od igrzysk w Salt Lake City w 2002 roku medale olimpijskie rozdawane są w biegach pościgowych, od kolejnych igrzysk w biegach masowych, a od igrzysk w Soczi w 2014 roku w sztafetach mieszanych.

Najbardziej utytułowanym biathlonistą na igrzyskach olimpijskich jest Norweg Ole Einar Bjørndalen, który w latach 1998–2014 zdobył 13 medali – 8 złotych, 4 srebrne i 1 brązowy. Wśród mężczyzn drugie miejsce w klasyfikacji indywidualnej zajmuje Francuz Martin Fourcade z 7 medalami (5 złotymi i 2 srebrnymi) zdobytymi w latach 2010–2018. Po osiem medali wywalczyli Ricco Groß, Emil Hegle Svendsen i Sven Fischer. Wśród kobiet najbardziej utytułowana jest Białorusinka Darja Domraczewa z dorobkiem 6 medali (4 złotych, 1 srebrnym i 1 brązowym) uzyskanym w latach 2010–2018. Więcej medali olimpijskich od Domraczewej, ale z mniej wartościowych kruszców, wywalczyły Uschi Disl (2 złote, 4 srebrne i 3 brązowe) oraz Kati Wilhelm (3 złote, 3 srebrne i 1 brązowy).

Najwięcej medali olimpijskich w biathlonie zdobyli zawodnicy i zawodniczki z Niemiec (57 medali – 20 złotych, 23 srebrne i 14 brązowych). Drugie miejsce w klasyfikacji wszech czasów zajmuje Norwegia (41 medali – 16 złotych, 15 srebrnych i 10 brązowych), a trzecie Rosja (22 medale – 10 złotych, 4 srebrne i 8 brązowych).

W 2014 roku srebrny medal w sprincie kobiet zdobyła Rosjanka Olga Wiłuchina. W 2017 roku została jednak zdyskwalifikowana przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski za stosowanie środków dopingujących. W efekcie została pozbawiona medalu. Dyskwalifikację nałożono również na rosyjską sztafetę (Jana Romanowa, Olga Zajcewa, Jekatierina Szumiłowa i Olga Wiłuchina), która również zdobyła srebrny medal. Drugie miejsca w obu tych konkurencjach pozostały nieobsadzone.

Medaliści chronologicznie

Sprint mężczyzn (10 km) 
Rywalizacja biathlonistów w sprincie, na dystansie 10 km, odbywa się od igrzysk w Lake Placid w 1980 roku. Poniżej przedstawiono medalistów tych zawodów w latach 1980–2022.

Bieg pościgowy mężczyzn (12,5 km) 
Biathlonowy bieg pościgowy mężczyzn znajduje się w programie olimpijskim od igrzysk w Salt Lake City w 2002 roku. Od początku odbywa się na dystansie 12,5 km. Poniżej znajduje się lista medalistów w tych biegach z lat 2002–2022.

Bieg masowy mężczyzn (15 km) 
Biegi ze startu wspólnego mężczyzn są w kalendarzu olimpijskim od igrzysk w Turynie w 2006 roku. Odbywają się na dystansie 15 km. W tabeli przedstawiono medalistów tych biegów w latach 2006–2022.

Bieg indywidualny mężczyzn (20 km) 
Bieg indywidualny mężczyzn przeprowadzany jest na dystansie 20 km. Konkurencja ta znajduje się w programie olimpijskim od igrzysk w Squaw Valley w 1960 roku. Poniżej przedstawiono medalistów w biegach indywidualnych mężczyzn w latach 1960–2022.

Sztafeta mężczyzn 
Od igrzysk w Grenoble w 1968 roku przeprowadzana jest rywalizacja olimpijska sztafet 4 × 7,5 km. Poniżej przedstawiono medalistów tych zawodów w latach 1968–2022.

Patrole wojskowe 
Podczas igrzysk olimpijskich w Chamonix w 1924 roku przeprowadzono pokaz patroli wojskowych. W 2006 roku uznano wyniki tych zawodów za oficjalne i najlepszym trzem zespołom przyznano pośmiertnie medale olimpijskie. Pokazy patroli wojskowych były konkurencją pokazową jeszcze na igrzyskach w 1928, 1936 i 1948 roku. Poniżej przedstawiono medalistów z 1924 roku.

Sprint kobiet (7,5 km) 
Sprint kobiet na dystansie 7,5 km rozgrywany jest od igrzysk w Albertville w 1992 roku. Poniżej przedstawiono medalistki tych biegów w latach 1992–2022.

Bieg pościgowy kobiet (10 km) 
Biegi pościgowe kobiet znajdują się w kalendarzu olimpijskim od igrzysk w Salt Lake City w 2002 roku i są rozgrywane na dystansie 10 km. Poniżej przedstawiono medalistki tych biegów w latach 2002–2022.

Bieg masowy kobiet (12,5 km) 
Biegi masowe kobiet na dystansie 12,5 km rozgrywane są od igrzysk w Turynie w 2006 roku. Poniżej wymieniono medalistki tej konkurencji w latach 2006–2022.

Bieg indywidualny kobiet (15 km) 
Biegi indywidualne kobiet na dystansie 15 km odbywają się od igrzysk w Albertville w 1992 roku. Poniżej przedstawiono medalistki tych biegów w latach 1992–2022.

Sztafeta kobiet 
Biathlonowa sztafeta kobiet rozgrywana jest na igrzyskach olimpijskich od igrzysk w Albertville w 1992 roku. Wówczas w rywalizacji brały udział sztafety trzyosobowe, a każda z zawodniczek musiała pokonać dystans 7,5 km. Od kolejnych igrzysk aż do igrzysk w Salt Lake City w 2002 roku dystans pozostał ten sam, lecz sztafety liczyły po cztery zawodniczki. Od igrzysk w Turynie w 2006 roku dystans dla każdej z zawodniczek wynosi po 6 km. W tabeli przedstawiono medalistki w konkurencji sztafet w latach 1992–2022.

Sztafeta mieszana 
Sztafeta mieszana zadebiutowała na igrzyskach w Soczi w 2014 roku. W skład każdej sztafety wchodzą po dwie kobiety i po dwóch mężczyzn. W 2014 i 2018 roku każda z zawodniczek miała do pokonania po 6 km, a każdy z zawodników po 7,5 km. Od igrzysk w 2022 roku każdy członek sztafety biegnie 6 km. Poniżej przedstawiono medalistów z lat 2014, 2018 i 2022.

Klasyfikacje medalowe

Klasyfikacja zawodników 

W poniższym zestawieniu ujęto klasyfikację zawodników, którzy zdobyli przynajmniej jeden medal olimpijski w biathlonie. Wzięto pod uwagę wszystkie konkurencje – biegi indywidualne i sztafetowe, w tym sztafety mieszane. W przypadku, gdy dany zawodnik zdobywał medale dla dwóch krajów, podano wszystkie państwa, w barwach których startował. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników zdobyło tę samą liczbę medali wszystkich kolorów, wzięto pod uwagę najpierw kolejność chronologiczną, a następnie porządek alfabetyczny.

Klasyfikacja zawodniczek 

W poniższej tabeli ujęto klasyfikację zawodniczek, które zdobyły przynajmniej jeden medal olimpijski w biathlonie. Wzięto pod uwagę wszystkie konkurencje – biegi indywidualne i sztafetowe, w tym sztafety mieszane. W przypadku, gdy dana zawodniczka występowała pod więcej niż jednym nazwiskiem, podano wszystkie nazwiska, pod którymi zdobywała medale olimpijskie. W przypadku, gdy dwie lub więcej zawodniczek zdobyło tę samą liczbę medali wszystkich kolorów, wzięto pod uwagę najpierw kolejność chronologiczną, a następnie porządek alfabetyczny.

Klasyfikacja państw 
Poniższa tabela przedstawia klasyfikację państw, które zdobyły przynajmniej jeden medal olimpijski w biathlonie. Pod uwagę wzięto wszystkie konkurencje jednocześnie.

Klasyfikacja państw według lat 
W poniższej tabeli zestawiono państwa według liczby medali zdobytych w biathlonie podczas kolejnych edycji zimowych igrzysk olimpijskich. Przedstawiono sumę wszystkich medali (złotych, srebrnych i brązowych) we wszystkich konkurencjach łącznie.

Klasyfikacja państw według konkurencji 
W poniższej tabeli przedstawiono liczbę medali olimpijskich zdobytych przez poszczególne państwa w konkurencjach biathlonowych.

Zastosowano następujące skróty:
 SP – sprint,
 PU – bieg pościgowy,
 MS – bieg masowy,
 IN – bieg indywidualny,
 RL – sztafeta,
 MR – sztafeta mieszana,
 MP – patrol wojskowy.

Uwagi

Przypisy

Zobacz też 
 Mistrzostwa świata w biathlonie
 Puchar Świata w biathlonie

Linki zewnętrzne